Als Northern Highway bezeichnet man
eine Straße in Belize, siehe Northern Highway (Belize)
eine Straße im Südosten Australiens, siehe Northern Highway (Victoria)